Zuid-Afrikaans basketbalteam (mannen)
 Zuid-Afrikaans basketbalteam (vrouwen)